Bethencourt, Bethancourt, Betancourt, Bettencourt, Bittencourt u otras formas similares y transliteraciones al castellano, como Betencur, Betancur, Bentancur  o Betancor, son vocablos que pueden referirse a:

Topónimos 
Varias localidades francesas:
 Béthancourt-en-Valois
 Béthancourt-en-Vaux
 Béthencourt
 Béthencourt-sur-Mer
 Béthencourt-sur-Somme
 Bettencourt-Rivière
 Bettencourt-Saint-Ouen

 Betancuria, municipio canario cuyo nombre deriva de Juan de Bethencourt.

 Palacio Bettencourt, palacio portugués de los siglos XVII-XVIII.

 Rodovia Régis Bittencourt, carretera brasileña.

Apellidos

En Francia 

 André Bettencourt – Político Francés, se desempeñó como Ministro de Asuntos Exteriores durante la Presidencia de Georges Pompidou.
 Liliane Bettencourt (1922-2017), millonaria francesa de los siglos XX-XXI.

En Estados Unidos 

 Kim Betancourt – Editor estadounidense.
 Jeanne Betancourt – Autor estadounidense.
 Philip Betancourt – Arqueólogo estadounidense.
 Joe Bethancourt – Músico estadounidense
 Mat Bethancourt – Músico estadounidense.

En España e Hispanoamérica 
Un apellido común en España e Hispanoamérica, cuya grafía varía:
Rodrigo Bentancur, futbolista uruguayo que se desempeña en la Juventus F. C. de la Serie A de Italia.
 Rómulo Betancourt, Presidente de Venezuela en dos oportunidades, también conocido como el Padre de la Democracia de Venezuela.
Alejandro Betancourt López, empresario venezolano.
 Virginia Betancourt Valverde, socióloga venezolana de los siglos -.
 Belisario Betancur, político y presidente colombiano del .
 Gabriel Betancourt, político colombiano del .
 Íngrid Betancourt, política Franco-colombiana de los siglos -.
 Domingo Bethancourt, Luis Delfino Bethancourt, Higinio Ovalle Bethancourt y otros, músicos guatemaltecos del .
 Sergio Pérez Betancourt, músico, cantante, compositor, productor musical y arreglista venezolano.
 Agustín de Betancourt, militar y científico español de los siglos XVIII-XIX.
 Antonio Betancourt Pérez, periodista, escritor y maestro mexicano.

En Brasil y Portugal 
Un apellido común en Brasil y Portugal:

Brasileños 

Agnello Bittencourt, geógrafo del .
 Allan Bittencourt, deportista de los siglos -.
 Amélia Bittencourt, actriz de los siglos -.
 Ana Paula Bettencourt Caldeira, primer nacido por fertilización in vitro en Brasil.
 Ângelo de Quadros Bitencourt, político y empresário del ; barão de Gorutuba.
Epitácio Bittencourt, abogado y político del .
Estêvão Bettencourt, teólogo del .
Flávia Bittencourt, cantante y compositora de los siglos -.
Francisco Joaquim Béthencourt da Silva, arquitecto y profesor de los siglos -.
Régis Bittencourt, ingeniero civil del .
Ulysses Bittencourt, periodista e historiador del .

Portugueses 

Álvaro Pereira de Bettencourt Lopes, político del .
 Aníbal de Bettencourt, médico de los siglos -.
 Anselmo de Sousa Bettencourt e Silveira, político, periodista y médico del .
 António Bettencourt da Silveira, propietario y militar del .
 António Bettencourt de Oliveira, productor agrícola y militar del .
António da Cunha Silveira de Bettencourt, militar y político de los siglos -; 1.º barão da Fonte do Mato.
Bartolomeu Álvaro da Cunha Silveira de Bettencourt, noble del ; 2.º barão da Fonte do Mato e visconde da Fonte do Mato.
Diogo de Barcelos Machado de Bettencourt, político y magistrado judicial de los siglos XIX-XX.
Diogo de Bettencourt de Vasconcelos Correia e Ávila, noble de los siglos XIX-XX; conde de Correia Bettencourt.
Duarte de Andrade Albuquerque Bettencourt, propietario y político de los siglos -.
Feliciano de Bettencourt de Vasconcelos, fidalgo del .
Filomena Gabriela Correia Henriques de Bettencourt Atouguia Brandão de Noronha, noble de los siglos XIX-XX; 3.ª viscondessa da Torre Bela.
Francisco de Bettencourt Correia, político del .
Francisco de Bettencourt, colonizador del .
Francisco de Paula de Barcelos Machado de Bettencourt, noble de los siglos -.
Francisco Joaquim Moniz de Bettencourt, bibliófilo, filántropo, poeta y periodista de los siglos -.
Francisco José de Bettencourt, gran propietario agrícola y militar de los siglos -.
Francisco José de Bettencourt e Ávila, noble del ; barão de Ribeiro.
Francisco Pereira de Bettencourt Lopes Botelho de Ataíde, militar y político de los siglos XVIII-XIX.
Humberto de Bettencourt de Medeiros e Câmara, político del .
Jácome Augusto Paim de Bruges Bettencourt, escritor del -.
João de Bettencourt Barcelos Machado, abogado y notário del .
João de Bettencourt de Vasconcelos, nobre del .
João de Bettencourt de Vasconcelos Correia e Ávila, nobre y político del .
João de Bettencourt Vasconcelos, militar del .
João Inácio de Bettencourt Noronha, gran proprietário de los siglos -.
João José Xavier de Carvalhal Esmeraldo Vasconcelos de Atouguia Bettencourt Sá Machado, noble y político de los siglos -; conde do Carvalhal.
Jorge de Lemos Bettencourt de Almeida Monjardino, político y administrador fundiário del .
José Bettencourt Coelho da Rocha, farmacéutico de los siglos -.
José Bettencourt, activista de los siglos XX-XXI.
José de Bettencourt da Silveira e Ávila Júnior, marino de los siglos XIX-XX.
José Eduardo Bettencourt, dirigente deportivo de los siglos -.
José Inácio Bettencourt, militar de los siglos -.
José Manuel Bettencourt Rodrigues, militar del .
José Teodósio de Bettencourt Carvalhal, poeta del .
José Tristão da Cunha Silveira de Bettencourt, adogado y militar de .
Luís Alberto Bettencourt, músico de los siglos XX-XXI.
Manuel Ávila de Sousa Bettencourt, productor agrícola y militar del .
Manuel Nicolau Bettencourt Pitta, médico del .
Maria Adelaide de Barcelos Bettencourt Carvalhal, propietária agrícola de los siglos XIX-XX.
Nicolau Moniz Bettencourt, jurista del .
Nuno Bettencourt, guitarrista virtuoso del .
Vital de Bettencourt de Vasconcelos e Lemos, noble de los siglos XVIII-XIX.
Vital de Bettencourt de Vasconcelos, noble del .

En el resto del mundo 
 Otras nacionalidades:

Rubén Bentancourt (1993-), futbolista uruguayo.
João Bethencourt, dramaturgo húngaro del , radicado en Brasil.
Emmanuel Bentancur, cantante, guitarrista y compositor Argentino.

Otros usos 
 Bittencourt Project, proyecto musical brasileño.